

Бернамвуд — місто, штат Вісконсин
 Бернамвуд — селище, штат Вісконсин